Newark Castle kan vara:
Newark Castle, Fife – Skottland
Newark Castle, Port Glasgow – i Inverclyde, Skottland
Newark Castle, Nottinghamshire – England
Newark Castle, Selkirkshire – Skottland